Bakung kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Bakung (ort i Filippinerna), Muslimska Mindanao, Province of Tawi-Tawi,

Indonesien 

 Sungai Bakung (vattendrag i Indonesien, lat 0,54, long 100,63), 
 Bakung, Klaten, by, 
 Bakung, Demak, by, 
 Bakung, Bojonegoro, by, 
 Bakung, Udanawu, by, 
 Bakung, Lampung, by, 
 Kecamatan Bakung, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar